Ohlert ist der Familienname von
 Bernhard Ohlert (1821–1891), deutscher Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften in Danzig
 Hans-Henning Ohlert (* 1952), deutscher Mittelstreckenläufer